Josep Maria Civit i Fons, director de fotografia
 Josep Maria Civit, col·leccionista d'art